Іцамнах-Балам — тронне ім'я чотирьох правителів майяського царства Пачан.

 Іцамнах-Балам I
 Іцамнах-Балам II
 Іцамнах-Балам III
 Іцамнах-Балам IV

Царі Яшчилану